Als Heilige Schar () werden verschiedene militärische Elite- oder Spezialeinheiten bezeichnet:
 in der Antike 
 im griechischen Theben, siehe Heilige Schar (Theben)
 in Karthago, siehe Heilige Schar (Karthago)

 In der modernen griechischen Geschichte werden mehrere Militäreinheiten als Heilige Schar bezeichnet: 
 Die Heilige Schar des griechischen Unabhängigkeitskriegs 
 Die Kretische Heilige Schar während des kretischen Aufstandes (1866–1869); 
 Die Kretische Heilige Schar der Studenten, die als Teil der Griechischen Armee an den Balkankriegen teilnahm; 
 Die Heilige Schar  (1914), die während der Errichtung der Autonomen Republik Nord-Epirus gebildet wurde; 
 Die Heilige Schar (Zweiter Weltkrieg), eine ausschließlich aus Offizieren bestehende Spezialeinheit